Парламентские выборы в Норвегии состоялись 9 сентября 2013 года. На них избраны 169 депутатов Стортинга. Для парламентского большинства необходимо 85 мест парламента.

Общее количество мест в парламенте остаётся 169, но в связи с изменениями в популяции, некоторые губернии получат или потеряют места в Стортинге. Хедмарк, Согн-ог-Фьюране, Нур-Трёнделаг, Нурланн и Тромс потеряли по одному месту. Акерсхус, Хордаланд и Ругаланн увеличили своё представительство на одно место, а Осло на два места.

Предвыборная кампания и её итоги 
Эти выборы стали уже четвёртыми для нынешнего премьер-министра Йенса Столтенберга, проигравшего выборы 2001 года, но затем побеждавшего на выборах 2005 и 2009 годов. Также это были третьи выборы для правящей «красно-зелёной коалиции», сформированной в 2005 году и включаещей кроме социал-демократов также левых социалистов и центристов.

Выборы закончились победой несоциалистической оппозиции, получившей в общей сложности 96 мест из 169. Самый большой прирост голосов был отмечен у консерваторов, что вероятно сделает следующим премьер-министром лидера партии Эрну Сульберг. Ранее правящая Рабочая партия хоть и осталась самой крупной партией в парламенте, но больше не будет участником правительства. Партия прогресса хоть и несколько утратила свои позиции, перестав быть второй крупнейшей партией Стортинга, но настроена на переговоры для участия в несоциалистическом правительстве.

Либералы и христианские демократы также вели кампанию за смену правительства, но будут ли они активно участвовать в новом кабинете пока не определено. Два младших члена «Красно-зелёной коалиции» также понесли потери. Но если центристы потеряли только одно место в парламенте, то левые социалисты с трудом сумели избежать падения под избирательный порог в 4 %. Зелёные, не поддержавшие ни «Красно-зелёную коалицию», ни правоцентристскую оппозицию, смогли получить свой первый мандат.

Участвующие партии

Парламентские партии 
 Норвежская рабочая партия (), лидер: Йенс Столтенберг. Социал-демократы. Традиционно являются крупнейшей партией Стортинга. Партия большинства в двух кабинетах Столтенберга (2005—2013). На предыдущих выборах 2009 года получили 35,4 % голосов и 64 места в парламенте.
 Партия прогресса (), лидер: Сив Йенсен. Самая крупная оппозиционная партия по итогам выборов в Стортинг 2009 года (41 место), но лишь вторая среди оппозиции по величине партия в большинстве опросов общественного мнения в 2013 году. Консервативно-либеральная и правопопулистская партия.
 Консервативная партия (), лидер: Эрна Сульберг. Вторая по величине оппозиционная партии по итогам выборов в Стортинг 2009 года (30 мест), в то же время лидер среди оппозиции в большинстве опросов общественного мнения в 2013 году. По идеологии близка к прогрессистам, занимая более правые и консервативные позиции. Проевропейская.
 Социалистическая левая партия (), лидер: Аудун Лисбаккен. Вторая по величине партия «Красно-зелёной коалиции» по итогам выборов в Стортинг 2009 года (11 мест), но лишь третья в большинстве опросов общественного мнения летом 2013 года. Идеология: демократический социализм, экосоциализм, евроскептицизм.
 Партия Центра (), лидер: Лив Сигне Наварсете. Третья по величине партия «Красно-зелёной коалиции» по итогам выборов в Стортинг 2009 года (11 мест), но вторые в большинстве опросов общественного мнения летом 2013 года. Идеология: центризм, аграризм, социальный консерватизм, евроскептицизм, традиционализм. Включает фракции националистов, социальных либералов и социал-демократов.
 Христианская народная партия (), лидер: Кнут Арильд Харайде. Шестая партия Стортинга по итогам выборов 2009 года (10 мест). Идеология: христианская демократия, социальный консерватизм, евроскептицизм. Включает фракции социальных либералов и христианских консерваторов.
 Либеральная партия (), лидер: Трине Скай Гранде. На выборах 2009 года не смогли преодолеть избирательный порог в 4 % в общенациональном масштабе, получив лишь 2 места в Стортинге. Центристская, социал-либеральная партия.

Внепарламентские партии 
 «Красные» (), лидер: Бьёрнар Мокснес. Крупнейшая среди непарламентских партий по итогам выборов 2009 года (1,3 % голосов). Леворадикальная марксистская партия.
 Партия пенсионеров (), лидер: Эйнар Лонстад. Вторая среди непарламентских партий по итогам выборов в Стортинг 2009 года (0,4 % голосов). Ориентирована в первую очередь на защиту интересам пенсионеров. Представлена в 12 округах.
 Партия зелёных (), лидеры: Ханна Маркуссен и Харальд А. Ниссен. Всего лишь третья среди непарламентских партий по итогам выборов в Стортинг 2009 года (0,3 % голосов), но после удачного выступления на местных выборах 2011 года стала считаться серьёзным конкурентом на выборах 2013 года. Левоцентристская зелёная партия.
 Береговая партия (), лидер: Бенгт Стабрун Йохансен. Четвёртая среди непарламентских партий по итогам выборов в Стортинг 2009 года (0,2 % голосов). Фактически региональная партия, получающая большинство голосов в трёх северных губерниях Финнмарк, Тромс и Нурланн. Умеренно-консервативная партия, известная как защитник прав рыбаков и китобоев Северной Норвегии. Несмотря на свой региональный характер будет представлена во всех округах.
 Партия христианского единства (), лидер: Мортен Селвен. Пятая среди непарламентских партий по итогам выборов в Стортинг 2009 года (0,2 % голосов). Христианская ультра-консервативная партия. Представлена в 12 округах.
 Демократы (), лидер: Элизабет Ру Стренкбо. Шестая среди непарламентских партий по итогам выборов в Стортинг 2009 года (0,1 % голосов). Крайне правая националистическая и популистская партия. Представлена в 12 округах.
 Коммунистическая партия Норвегии (), лидер: Свен Якобсен Хокон. Марксистско-ленинская партия, одна из старейших в Норвегии. Представлена в 7 округах.
 Либеральная народная партия (), лидер: Вегард Мартинсен. Либертарианская партия, выступающая за минимизацию вмешательства правительства в экономику и жизнь общества. Представлена только в 6 округах.
 Христиане (), лидер: Эрик Сель. Основана в 2011 году в коммуне Бёмлу (губерния Хордаланн), на местных выборах в Бёмлу получили 6,5 % голосов и двух представителей в местном совете. Идеология основана на христианских консервативных ценностях, в политическом спектре располагается между, как полагают, между христианскими демократами и Партей христианского единства. Представлена во всех округах.
 Пиратская партия (), лидер: Эйстейн Якобсен. Основана в конце 2012 года. Выступает за реформирование законодательства в областях авторского права и патентов, защиту прав на частную жизнь, как в Интернете, так и в повседневной жизни, а также «прозрачность» правительства. Представлена во всех округах.
 Народный список против бурения нефтяных скважин в Лофотенах, Вестеролене и Сенья (), первый кандидат: Эйстейн Мейер Йоханнессен. Относится к так называемым «партиям одного вопроса». Выступают против бурения нефтяных скважин на Лофотенских островах, дистрикте Вестеролен и острове Сенья. Представлены только в Нурланне.
 «Власть народа» (), лидер: Сив Горбиц. Основана в 2012 году, выступают за введение в стране прямой демократии. Представлена только в Хордаланде.
 Партия Общества (), лидер: Эйстейн Мейер Йоханнессен. Анархисты. Особое внимание уделяет проблемам Северной Норвегии. Представлена только в 4 округах.
 «Больница для Алты» (). «Партия одного вопроса». Выступает за строительство новой современной больницы в городе Алта. Представлена только в губернии Финнмарк.

Опросы общественного мнения 
В преддверии выборов, различные организации проводили опросы общественного мнения. Ниже приведены среднее значение всех опросов общественного мнения месяц за месяцем, начиная с января 2012 года. Жирным шрифтом выделены партии-лидеры опросов.

Результаты выборов 
Результаты норвежских парламентских выборов 9 сентября 2013.

Примечания

Ссылки 

Выборы в Норвегии
Норвегия
2013 год в Норвегии